Говор може да се отнася за:
 Говор – субдиалект, разновидност на езика
 Реч – изговор
 Акцент
 Диалект
 Наречие (диалектология)